Kosiński – polskie nazwisko. Według danych z 27 stycznia 2022 roku nazwisko to nosi 8 246 Polek i 8 012 Polaków zarejestrowanych w rejestrze PESEL. 

Osoby o nazwisku Kosiński:
 Antoni Kosiński (ujednoznacznienie)
 Cezary Kosiński – aktor
 Cyprian Kosiński – chemik
 Janusz Kosiński – dziennikarz
 Jerzy Kosiński – pisarz
 Jerzy Kosiński – modelarz
 Józef Kosiński (ujednoznacznienie)
 Krzysztof Kosiński (ujednoznacznienie)
 Michał Kosiński – psycholog
 Piotr Kosiński – dziennikarz
 Sławomir Kosiński – gitarzysta

Przypisy